Berbisdorf bezeichnet:

 einen Ortsteil der Stadt Radeburg, siehe Berbisdorf (Radeburg)
 den deutschen Namen von Dziwiszów in Schlesien, Polen
 ein sächsisches Adelsgeschlecht, siehe Berbisdorf (Adelsgeschlecht)
 einen Ortsteil der Stadt Chemnitz, siehe Berbisdorf (Einsiedel)